Тосио Судзуки ():
 Судзуки, Тосио — японский автогонщик.
 Судзуки, Тосио — японский продюсер.